Jean-Pierre Revoil, né en 1944, est un économiste et administrateur de société français.

Biographie 
De  à , Jean-Pierre Revoil est directeur général de l'Unedic, organisme gérant l'assurance chômage en France. De 2008 à 2011, il est président de l'Odissée (Organisation du dialogue et de l'intelligence sociale dans la société et dans l'entreprise), et participe à la rédaction de la partie statistique du rapport L'état social de la France.

Selon lui, il existe actuellement en France une règle économique selon laquelle 0,5 point de PIB se traduit par quelque 50 000 emplois nouveaux. Il pense que la performance est impossible durablement sans lien social.

Décorations  
En 1999, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Notes et références

Liens externes 

Économiste français du XXIe siècle
Naissance en 1944